Sugahara ist der Familienname folgender Personen:

 Sadatoshi Sugahara (* 1939), japanischer Volleyballspieler
 Shū Sugahara (* 1994), japanischer Baseballspieler
 Sōta Sugahara (* 1979), japanischer Anime-Regisseur
 Tarō Sugahara (* 1981), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sugawara